Faldbakken ist der Familienname folgender Personen:

 Knut Faldbakken (* 1941), norwegischer Schriftsteller
 Matias Faldbakken (* 1973), norwegischer Schriftsteller und Künstler